Tetanopsis är ett släkte av kräftdjur. Tetanopsis ingår i familjen Ectinosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Tetanopsis